Eric Johnson (gitáros) – amerikai gitáros
 Eric Johnson (színművész) – kanadai színész
 Eric Johnson (műfordító) – műfordító, Faludy György szeretője